Wolves (Rise Against-album)
 Wolves (Big Sean-dal)
 Wolves (Selena Gomez és Marshmello-dal)